Каза́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Л’Иль-ан-Додон. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31593.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 50 км к юго-западу от Тулузы.

На юге коммуны протекает река , а на севере — небольшая река Перега ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 84 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 59 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 46 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности — 78,0 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 46 активных жителей работали 45 человек (24 мужчины и 21 женщина), безработной была 1 женщина. Среди 13 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 5 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна